Neoeucirrhichthys est un genre de poissons téléostéens de la famille des Cobitidae et de l'ordre des Cypriniformes. Le genre Neoeucirrhichthys est monotypique, c'est-à-dire qu'il n'est composé que d'une seule espèce, Neoeucirrhichthys maydelli.

Liste des espèces 
Selon  :
 Neoeucirrhichthys maydelli Bănărescu & Nalbant, 1968

Notes et références

Références taxinomiques 

 
 
 
 
 
 
 

Cobitidae
Cypriniformes (nom scientifique)
Genre de poissons monotypique
Poisson d'aquarium